Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Alberto Martín 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Arnaud Di Pasquale (semifinali)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Alberto Martín (finale)
 Nicolás Massú (quarti di finale)

 Bohdan Ulihrach (Campione)
 Martín Rodríguez (primo turno)
 Álex López Morón (primo turno)
 Julián Alonso (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2000